Medicine Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Medicine Township (Livingston County, Missouri)
 Medicine Township (Mercer County, Missouri)
 Medicine Township (Putnam County, Missouri)